Wellen (België), een gemeente in de Belgische provincie Limburg
Wellen (bij Maagdenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Wellen (Mosel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
wellen (culinair), gebruikt in de context van koken
Wellen (Beverstedt)